Morel ist ein deutscher und französischer Familienname.

Namensträger

A 
 Alain Morel (1989), deutscher Schauspieler
 Albert Morel (1828–1889), Schweizer Politiker
 Alfred Morel-Fatio (1850–1924), französischer Romanist und Hispanist
 André Morel (1884–1961), französischer Automobilrennfahrer
 Antonio Morel (1920–2006), dominikanischer Merenguemusiker
 Apollinaris Morel (1739–1792), Ordenspriester, Märtyrer
 Aundrey Morel, französische Bogenbiathletin

B 
 Bénédict Augustin Morel (1809–1873), französischer Psychiater
 Bernard Morel (1921–1996), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Bernard Morel (* 1925), französischer Säbelfechter

C 

 Carlos Tomás Morel Diplán (* 1969), dominikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Santiago de los Caballeros

 Charlotte Morel (* 1989), französische Profi-Triathletin
 Claire Morel (* 1984), französische Fußballspielerin
 Claudio Morel (* 1978), paraguayischer Fußballspieler
 Clément Morel (* 1984), französisch-monegassischer Tennisspieler

D 
 Danielle Gagnaux-Morel (* 1963), Schweizer Politikerin und Staatskanzlerin des Kantons Freiburg

E 

 Eric Morel (* 1975), puerto-ricanischer Boxer
 Eric Vaarzon Morel (* 1961), niederländischer Flamencogitarrist
 Eugène Morel (1869–1934), französischer Bibliothekar, Autor und Literaturkritiker
 Eugenio Morel (* 1950), paraguayischer Fußballspieler

F 
 Fabien Morel (* 1965), französischer Mathematiker
 Fédéric Morel (1552–1630), französischer Gräzist und Patrologe
 Félicien Morel (* 1935), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Ferdinand Morel (1888–1957), Schweizer Psychiater
 Fernando Morel (* 1957), argentinischer Rugby-Union-Spieler

 Frédéric Morel (* 1988), französischer Koch

G 
 Gaël Morel (* 1972), französischer Schauspieler und Regisseur
 Gall Morel (1803–1872), schweizerischer Benediktinermönch und Dichter
 George Morel (* ?), US-amerikanischer House-DJ
 Georges Morel (1916–1973), französischer Botaniker
 Georges Morel (Ruderer) (1938–2004), französischer Ruderer
 Guillaume Morel (1505–1564), französischer klassischer Gelehrter

I 
 Isabelle Morel (1779–1834), schweizerische Schriftstellerin und Übersetzerin

J 

 Jean Marie Morel (1728–1810), französischer Architekt und Landschaftsgestalter
 Jean-Paul Morel (* 1934), französischer Archäologe und Historiker
  Jean-Pierre Morel (* 1943), französischer Jazzmusiker
 Jérémy Morel (* 1984), französisch-madagassischer Fußballspieler
 Jorge Morel (1931–2021), argentinischer klassischer und lateinamerikanischer Gitarrist
 Joseph Karl Pankraz Morel (1825–1900), Schweizer Jurist und Politiker
 Juan Morel Campos (1857–1896), puerto-ricanischer Komponist
 Juan Carlos Morel (1924–2015), argentinischer Tangosänger und -komponist, siehe Alberto Podestá
 Julie Morel (* 1982), französische Fußballspielerin

K 
 Karl Morel (1822–1866), Schweizer Historiker, Journalist und Hochschullehrer
 Katharina Morel (1790–1876), Schweizer Unternehmerin

L 
 Louis Pierre Gabriel Bernard Morel-Retz (1825–1899), französischer Maler und Karikaturist

M 
 Maélys Morel (* 1945), niederländische Schauspielerin
 Marie-Rose Morel (1972–2011), flämisch-belgische Politikerin
 Marisa Morel, italienische Sängerin, Opernregisseurin und Gesangspädagogin

P

R 
 René Morel (1932–2011), französisch-amerikanischer Geigenbauer

S 
 Salomon Morel (1919–2007), polnischer Lagerkommandant und Geheimpolizist
 Sophie Morel (* 1979), französische Mathematikerin
 Sybill Morel (1892–1942), deutsche Schauspielerin

T 
 Tanja Morel (* 1975), schweizerische Skeletonpilotin
 Terry Morel (1925–2005), US-amerikanische Jazzsängerin

W 
 Willy Morel (1894–1973), deutscher klassischer Philologe

Y 
 Yoann Morel (* 1984), französischer Skispringer

Familienname
Französischer Personenname
Deutscher Personenname